10 Pułk Artylerii Ciężkiej (1920) – oddział artylerii ciężkiej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w okresie wojny polsko-bolszewickiej
 10 Pułk Artylerii Ciężkiej (II RP)
 10 Pułk Artylerii Ciężkiej (PSZ)